43. Mistrzostwa świata w Biathlonie 2009 odbyły się w południowokoreańskiej miejscowości Pjongczang. Były to pierwsze mistrzostwa świata na kontynencie azjatyckim. Tak jak podczas mistrzostw w Östersund rozegranych zostało 11 konkurencji: 5 mężczyzn, 5 kobiet oraz 1 mieszana.

Wybór gospodarza 
Pjongczang wygrało w głosowaniu na gospodarza mistrzostw z rosyjskim Chanty-Mansyjskiem 23:22.

Reprezentacje

Skład reprezentacji Polski

Mężczyźni 
 Tomasz Sikora
 Sebastian Witek (AZS-AWF Katowice)
 Adam Kwak (BKS WP Kościelisko)
 Krzysztof Pływaczyk (BKS WP Kościelisko)
 Łukasz Szczurek (BKS WP Kościelisko)

Kobiety 
 Krystyna Pałka (AZS-AWF Katowice)
 Magdalena Gwizdoń (BLKS Żywiec)
 Paulina Bobak (AZS-AWF Katowice)
 Weronika Nowakowska-Ziemniak (AZS-AWF Katowice)
 Agnieszka Grzybek (MKS Karkonosze Jelenia Góra)

Program mistrzostw

Wyniki mężczyzn

Sprint 
 Data / Początek: Sobota 14 lutego 2009 / 11:15 KST

Bieg pościgowy 
 Data / Początek: Niedziela 15 lutego 2009 / 11:15 KST

Bieg indywidualny 
 Data / Początek: Wtorek 17 lutego 2009 / 6:15 KST

Bieg masowy 
 Data / Początek: Sobota 21 lutego 2009 / 9:15 KST

Sztafeta 
 Data / Początek: Niedziela 22 lutego 2009 / 11:15 KST

Wyniki kobiet

Sprint 
 Data / Początek: Sobota 14 lutego 2009 / 8:45 KST

Bieg pościgowy 
 Data / Początek: Niedziela 15 lutego 2009 / 9:00 KST

Bieg indywidualny 
 Data / Początek: Środa 18 lutego 2009 / 10:15 KST

Sztafeta 
 Data / Początek: Sobota 21 lutego 2009 / 11:15 KST

Bieg masowy 
 Data / Początek: Niedziela 22 lutego 2009 / 9:00 KST

Sztafeta mieszana 
 Data / Początek: Czwartek 19 lutego 2009 / 10:15 KST

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 2009 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2009 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2009 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2009 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2009 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 2009 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2009 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2009 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2009 12.5 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2009 4x6 km Relay 
 skisport365.com: WSC 2009 Mixed Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
Narciarstwo w Korei Południowej
Zawody sportowe w Pjongczang
2009 w Korei Południowej